«Ка́унo Жа́льгирис» () — литовский футбольный клуб из города Каунаса, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Футбольный клуб «Спирис» основан в 2004 году. Идея его образования появилась у тренеров Каунасской спортивной школы «Таурас». Они так решили, чтобы выпускники школы продолжали играть в футбол на должном уровне.

С 2005 года по 2012 год клуб, пополняемый учениками школы участвовал в первенстве Южной зоны II лиги. В 2013 — дебютировал в первенстве I лиги.

Новая страница в истории клуба — 2015 год. В этом году он стал частью баскетбольного клуба «Жальгирис» Каунас и впервые начал играть в сильнейшей литовской лиге — А-Лиге.

Первый сезон получился удачным — команда заняла 5-ое место. Затем два сезона подряд команда занимала 8-ое (последнее) место и должна была начинать следующий сезон в I лиге. Но по разным причинам начинала играть в А-Лиге.

Прежние названия 
 2004—2016 — «Спирис»
 С 2016 — «ФК Каунo Жальгирис»

В 2016 году, когда ЛФФ разрешила переименовать клуб, начались юридические споры вокруг названия клуба с вильнюсским «Жальгирисом». В отдельных матчах команда выступала под названием «Каунасский футбольный клуб А Лиги» ().

История выступлений 

В системе лиг имеются также команды «Кауно Жальгирис Б» (в 2020 году играла в I лиге) и «Кауно Жальгирис Ц» (в 2020 году играла во II лиге).

Выступления в еврокубках

Стадион 
Выступает на главном стадионе Каунаса — имени С. Дарюса и С. Гиренаса, вмещающем 9180 зрителей. Запасным полем является стадион Национальной футбольной академии, рассчитанный на 500 зрителей.

Текущий состав 
По состоянию на 30 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Тренеры 
 Лаймис Бичкаускас (2013—2016)
 Виталиюс Станкаускас (2017)
 Лаймис Бичкаускас/Игнас Дедура/ Андрюс Величка (2017)
 Йонатан МакКинстри (2017)
 Миндаугас Чяпас (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru 

Футбольные клубы Литвы